Newtonsche Theoreme steht für:
 Die newtonschen Grundgesetze der Bewegung, siehe Newtonsche Gesetze
 Die newtonschen Theoreme der Gravitation, siehe Newtonsches Gravitationsgesetz